Achenbach steht für:
 Achenbach (Adelsgeschlechter), ein westfälisch-nassauisches und zwei preußische Adelsgeschlechter
 Achenbach (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Achenbach Buschhütten, Familienunternehmen in Kreuztal

Achenbach ist der Name folgender 

Orte:
 Achenbach (Breidenbach), Ortsteil von Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Achenbach (Connecticut), im Middlesex County
 Achenbach (Siegen), Stadtviertel von Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer:
 Achenbach (Diete), linker Zufluss der Diete bei Oberdieten (Breidenbach), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Achenbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg, in Niederschelden, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Aschenbach